Ла Кинта има више значења:

 Ла Кинта (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Кинта (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кинта (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кинта (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кинта (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кинта (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кинта (Актопан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кинта (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кинта (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кинта (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кинта (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кинта (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кинта, Ел Ранчо де ла Игера (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кинта (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кинта (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кинта (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кинта (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кинта (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кинта (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кинта (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кинта (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кинта (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кинта (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кинта (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кинта (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кинта, Уерта (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кинта (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кинта (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику